Дражен Багарич (; ) — хорватский футболист, нападающий боснийского клуба «Сараево».

Клубная карьера 
Родился Багарич в Вене, но в возрасте трех лет переехал с семьей в хорватский город Книн, где начал играть в футбол в местном клубе «Динара». В шестнадцать лет он присоединился к молодежному составу «Риеки», где провел два года, после чего вернулся в «Динару».

В начале 2012 года стал игроком «Сплита». Летом 2013 его отдали в аренду на полгода в «Дугополе». После возвращения из аренды стал игроком основном состава «Сплита».

В августе 2016 года перешел в израильский клуб «Ашдод», где играл на позиции нападающего. В феврале 2017 года подписал двухлетний контракт с белорусским «Шахтёром». В первой половине сезона 2017 он появлялся в стартовом составе солигорской команды на позиции правого полузащитника, но позже потерял место в основе и часто стал оставаться на скамейке запасных.

В начале 2018 года он не тренировался с «Шахтёром», а вскоре вместе с другим футболистом «солигорцев» ,Дамиром Зломисличем, перешел в боснийский «Широки-Бриег». В феврале он официально расторг контракт с белорусским клубом по соглашению обеих сторон и вскоре официально стал игроком боснийской команды. 

В августе 2020 года перешёл в люблянскую «Олимпию», где редко появлялся на поле. В начале 2021 года он перешел в румынский «Германштадт», а в июле вновь оказался в Боснии и Герцеговине, пополнив состав «Сараево».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sofascore.com
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Дугополе»
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Широки-Бриег»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Германштадт»
Игроки ФК «Сараево»